Фунду-Веїй () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Пинчешть.
 Фунду-Веїй () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ліповец.
 Фунду-Веїй () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Поєнешть.